James O’Connor – amerykański socjolog i ekonomista
 James O’Connor – amerykański perkusista znany z grupy Godhead
 James Arthur O’Connor (1792–1841) – irlandzki malarz
 James O’Connor (1823–1891) – amerykański biskup rzymskokatolicki z Omaha w Nebrasce
 James O’Connor (1836–1910) – brytyjski członek parlamentu
 James O’Connor (1870–1941) – amerykański polityk, deputowany Izby Reprezentantów z Luizjany
 James O’Connor (1872–1931) – Prokurator Generalny Irlandii
 James F. O’Connor (1878–1945) – amerykański polityk, deputowany Izby Reprezentantów z Montany
 James Francis Thaddeus O’Connor (1886–1949) – amerykański sędzia federalny
 James O’Connor (1903-1950) – amerykański pływak
 James O’Connor (ur. 1979) – irlandzki piłkarz
 James O’Connor (ur. 1984) – angielski piłkarz
 James O’Connor (ur. 1990) – australijski rugbysta

Zobacz też 
 James F. O’Conner (1861–1940) – amerykański marynarz odznaczony Medalem Honoru
 Jamesie O’Connor (ur. 1972) – irlandzki hurler